Ульгэ́р  или улиге́р (, ) — общее название для народных сказаний в жанре героико-исторического эпоса у монголов и бурят. 

Улигеры имеют стихотворную форму и насчитывают от сотен до нескольких тысяч строк. В прошлом передавались из уст в уста. Исполняются сказителями — ,  — под аккомпанемент национального смычкового или щипкового музыкального инструмента речитативом или пением. 

В XIX — начале XX века одним из известных улигершинов был Маншуд Эмегеев, из уст которого был записан бурятский героический эпос "Гэсэр". 

В советский период из среды улигершинов были востребованы люди со способностью создавать новые литературные материалы в традиционной эпической форме, как например Аполлон Тороев, который, помимо исполнения народных былин и сказов, также стал автором новых улигеров: о Ленине (Ленин-багша), о Советской армии, о Великой Отечественной войне, о Москве, о новой жизни в колхозах.

Термин 
В монгольском языке слово үлгэр обладает более широким значением: среди его значений — «пример» и «сказание». Так, название индийского сборника «Океан сказаний» Сомадевы, популярный в старой Монголии, назывался «Υлгэрийн далай».

В значении «эпическое сказание» также используется слово «туулс».

История исследований

В СССР 
C сентября 1940 по апрель 1941 года Государственный институт языка, литературы и истории (ГИЯЛИ) организовал работу по собиранию и изучению устной поэзии бурят. В частности, в поисках героического эпоса о Гэсэре участвовали известные деятели литературы: Ф. Балдаев и А. Бальбуров (в Эхирит-Булагатском аймаке), Д. Мадасон (в Аларском, Боханском и Нукутском аймаках), Д. Хилтухин (в Нукутском аймаке) и А. Шадаев (в Боханском аймаке).

Аудиозаписи улигеров в 1960-е — 1970-е годы были сделаны бурятскими учёными П. Б. Балданжаповым, Д. С. Дугаровым, Г. О. Туденовым, Ц.-А. Дугар-Нимаевым, М. П. Хомоновым, В. Ш. Гунгаровым, С. С. Бардахановой, Д. Д. Гомбоин.

В устной традиции бурят известно о существовании свыше 250 улигеров, из них записано около половины, а опубликовано более 15.

В Монголии 
В Монголии в 1960 году для собирания ульгэров была создана специальная «Палата ульгэров» (). Записанные ульгэры называются тууж (с ).

Известные примеры улигэров
 «Гэсэриада» — крупнейший улигер, повествующий о Гэсэре,
 «Аламжи Мэргэн» — зародился в XVI веке, записан в 1903 году,
 «Джангар».

Примечания

Ссылки 
 Улигер в Музыкальной Энциклопедии
 Дашиева Л.Д. Улигеры хори-бурят
 Улигершины Эмэгэне и Завин Заяханов

Литература 
 Уланов, А. И. Древний фольклор бурят. Бурятское книжное изд-во, Улан-Удэ, 1974 
 Д. А. Бурчина, Ю. И. Смирнов Героический эпос унгинских бурят: указатель произведений и их вариантов. Наука, 2007 ISBN 5020323950, ISBN 9785020323957 
 Д. А. Бурчина Гэсэриада западных бурят: указатель произведений и их вариантов. Наука. Сиб. отд-ние, 1990, ISBN 5020296287, ISBN 9785020296282 

Монгольская мифология
Литература Монголии
Бурятская культура
Бурятская мифология